Вадим Александрович Матюшин — старший лейтенант Вооружённых Сил СССР, участник войны в Афганистане, погиб при исполнении служебных обязанностей, кавалер орденов Красного Знамени (посмертно) и Красной Звезды.

Биография 
Вадим Александрович Матюшин родился 15 мая 1964 года в городе Львове. В юном возрасте он уехал на Дальний Восток, в город Уссурийск Приморского края, где поступил в местное суворовское военное училище. В 1981 году он окончил его, после чего поступил в Киевское высшее общевойсковое командное училище. Учился на разведывательном факультете, характеризовался исключительно положительно, был отличником учёбы, активно занимался спортом. В 1985 году с отличием окончил училище, после чего был направлен для дальнейшего прохождения службы в части специального назначения. Служил на командных должностях в 14-й бригаде специального назначения.

В сентябре 1986 года Матюшин был направлен в Демократическую Республику Афганистан, где стал командиром группы отдельного отряда специального назначения. Участвовал в 32 боевых выходах, в том числе в проведении специальных операций по разгрому формирований моджахедов. Неоднократно отличался в боях. Так, 15 октября 1987 года Матюшину со своим отрядом удалось уничтожить гранатомётный и миномётный расчёты, не понеся при этом потерь в собственном личном составе. 22 октября 1987 года в районе населённого пункта Джигдолай афганской провинции Парван группа приняла бой против полутора десятков афганских боевиков, уничтожив десять из них, а также захватив вооружение, боеприпасы и документы. За многочисленные боевые заслуги Матюшин был удостоен ордена Красной Звезды.

27 ноября 1987 года под городом Асадабадом в провинции Кунар расположение отряда было обстреляно реактивными снарядами. Матюшин, взяв с собой радиста Сергея Лисовского, вылетел на вертолёте для корректировки артиллерийского огня по противнику. На подлёте к сторожевой заставе «Лахорсар» этот вертолёт был сбит выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса «Стингер». Все находившиеся на борту военнослужащие, включая Матюшина, погибли. Похоронен он на Аллее Славы городского кладбища в городе Уссурийске Приморского края. Посмертно старший лейтенант Вадим Александрович Матюшин был удостоен второго ордена — Красного Знамени.

Память 
 В честь Вадима Матюшина названа улица в городе Уссурийске Приморского края.
 На здании 6-й роты Уссурийского суворовского военного училища, где учился Матюшин, установлена мемориальная доска.
 На могиле Матюшина на средства ветеранов спецназа ГРУ в 2010-е годы был установлен новый памятник.
 Имя Вадима Матюшина носит стипендия, присуждающаяся ежегодно лучшему выпускнику Уссурийского суворовского училища.
 Имя Вадима Матюшина носит проводящийся ежегодно футбольный турнир, организованный Приморской краевой организацией ветеранов локальных войн и вооружённых конфликтов.

Примечания 

Выпускники Уссурийского суворовского военного училища
Выпускники Киевского высшего общевойскового командного училища
Участники Афганской войны (1979—1989)
Погибшие в боях Афганской войны (1979—1989)
Похороненные в Приморском крае